Rožná má více významů:

 Rožná – obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina
 Rožná (hrad) – hrad v obci Rožná
 Rožná (potok) – potok v obci Telnice v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy